11 (одиннадцать) — натуральное число между 10 и 12. Также может означать:

Хронология 
 11 год до н. э. — год I века до н. э.
 11 год — одиннадцатый год I века.

См. также 
 XI век до н. э. — промежуток с 1100-го по 1001 год до нашей эры.
 XI век — промежуток с 1001 по 1100 год нашей эры.
 XI тысячелетие до н. э. — промежуток от 11000 до 10001 года до нашей эры.
 Одиннадцать запрещённых мультфильмов